Die Abkürzung FHVR steht für:

 die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern
 die ehemalige Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin
 die ehemalige Niedersächsische Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege

FHVR